L'edizione 1999-2000 della A Profesionalna Futbolna Grupa vide la vittoria finale del Levski Sofia.

Capocannoniere del torneo fu Mihail Mihaylov del Velbazhd Kyustendil con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Levski Sofia Campione di Bulgaria 1999-2000.
 Levski Sofia ammesso al primo turno preliminare della UEFA Champions League 2000-2001.
 CSKA Sofia e Neftochimic Burgas ammesse al turno preliminare della Coppa UEFA 2000-2001
 Velbazhd Kyustendil ammesso alla Coppa Intertoto 2000
 Dobrudzha Dobrich (playoff persi), Belasitsa Petrich, Pirin Blagoevgrad e Šumen retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
Campionato bulgaro di calcio